Круунупюу, ранее — Крунупю (, ) — община (муниципалитет) Финляндии, входит в провинцию Остроботния (Похьянмаа). Раньше община называлась Круунункюля (. Глава общины — Микаэль Юпшьёбакка ().

Описание 
Население общины по данным на конец 2010 года — 6732 человека. Круунупюу — преимущественно шведоязычный регион: по данным 2009 года для 83,2 % населения общины родным языком был шведский, для 15,5 % — финский.

Площадь общины составляет 752,66 км², включая 0,92 км² морской поверхности и 39,38 км² внутренних вод. Плотность населения составляет 9,45 человек на км². Через город протекает одноимённая река.

В Круунупюу находится местный аэропорт , который обслуживает находящиеся неподалёку города Коккола и Якобстад (Пиетарсаари).

Круунупюу — родина финского учёного и педагога Отто Альфреда Альцениуса (1838—1913), автора много раз переиздававшегося школьного учебника по ботанике, а также одного из первых пропагандистов учения Чарльза Дарвина в Финляндии. Ещё один известный уроженец Круунупюу — Йон Викстрём (род. 1931), архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии в 1982—1998 годах.

Примечания

Ссылки 
 
 VESA — verkkosanasto/webbtesaurus: Kruunupyy 

Общины Финляндии
Остроботния (область)